Кубок чемпионов 1973 — шестнадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 27 команд. Финал прошел в Льеже 22 марта, титул сильнейшего второй год подряд завоевал Иньис (Варезе), обыгравший в финале московский ЦСКА.

Квалификационный раунд 

 * Сирийская команда отказалась от участия в соревнованиях.

1/8 финала

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1972 год в баскетболе
1973 год в баскетболе